Guidoni est le nom de famille de :
 Barthélemy Guidoni (1932-), footballeur français ;
 Dorival Guidoni Júnior (1972-), footballeur brésilien ;
 Jean Guidoni (1952-), chanteur français ;
 Lucette Guidoni, ancienne maire de Menétrux-en-Joux ;
 Madeleine Guidoni, magistrat ;
 Michel Guidoni , humoriste, imitateur et chansonnier français ;
 Pierre Guidoni (1941-2000), parlementaire français, ex-dirigeant du Parti Socialiste ;
 Umberto Guidoni (1954-), spationaute italien et homme politique de Sinistra e Libertà.